Eenden, watervogels
 Citroën 2CV, de "(lelijke) eend" in de Nederlandse en Vlaamse volksmond
 Canard of eendvliegtuig, een type vliegtuig waarbij het stabilo vóór de vleugels zit

In onbruik geraakte homoniemen:
 Oeverzegge, een overblijvende plant uit de cypergrassenfamilie